92 puede hacer referencia a:

 el año 92;
 el año 92 a. C.;
 el número natural noventa y dos;
 el número atómico 92: uranio;
 el club de rugby francés Racing 92;
 el cúmulo global M92;
 el arma de fuego Beretta 92.

Wikipedia:Desambiguación
